Rzeki w USA:
 Sabine – rzeka przepływająca przez Teksas i Luizjanę

Parafie w USA:
 parafia Sabine (ang. Sabine Parish) – w stanie Luizjana

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sabine (ang. Sabine County) – w stanie Teksas